Cabean (Bulu)
 Cabean (Demak)
 Cabean (Sawahan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing